Maroth von Bihar (874 - ?), princ v madžarski grofiji Bihar, kagan Judovskih Hazarov med rekama Tisa in Someş. Imel je hčerko Maen (910 - ?), ki se je poročila s princem Madžarske, Zoltanom, sinom Árpáda (c. 895– c. 907), drugega Velikega princa Madžarov. Marothov pra-pra-pravnuk je bil Štefan I., prvi Madžarski kralj in ustanovitelj Ogrske države.

Madžarski Judje
Madžarski plemiči
Rojeni leta 874
Neznano leto smrti